М-200:
М-200 «Месть» — дизельная подводная лодка типа «Малютка».
М-200 — нереализованный проект учебно-боевого самолёта.
М-200 — модульная цифровая автоматическая телефонная станция.

Строительство
М-200 — кирпич. 
М-200 — тяжёлый бетон.
М-200 — строительная штукатурная смесь.

См. также